Comitatul Mitchell (în original, Mitchell County, conform unui nume de familie vechi scoțian, destul de frecvent în arealul limbii engleze, Mitchell) este numele unui comitat din Australia și a cinci comitate din Statele Unite ale Americii.

Comitat din Australia 

 Comitatul Mitchell, statul  -- (Categorie și format)

Comitate din Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Mitchell, statul  (Formate GA -- Categorie și format)
 Comitatul Mitchell, statul  (Formate IA -- Categorie și format)
 Comitatul Mitchell, statul  (Formate KS -- Categorie și format)
 Comitatul Mitchell, statul  (Formate NC -- Categorie și format)
 Comitatul Mitchell, statul  (Formate TX -- Categorie și format)

Vezi și 

 Mitchell (dezambiguizare)
 Mitchell (nume)
 Michael (dezambiguizare)
 Michaell (nume)
 Michel (dezambiguizare)
 Michel (nume)

Dezambiguizare
Nume proprii